Списак мушких професионалних тенисера који имају највише победа у каријери у Отвореној ери, која је започела у априлу 1968.

Списак по АТП критеријуму 

Извор: ATP

Види још 
 Асоцијација тениских професионалаца
 Списак тенисера
 Гренд слем
 АТП Мастерс 1000
 Тениски рекорди и статистике у отвореној ери — мушкарци

Референце 

Статистике и рекорди у тенису